A competição do 15 km skiathlon feminino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreu em 10 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country Alpensia, em Pyeongchang.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+9).

Resultados
A prova foi disputada por 62 atletas, sendo que 61 largaram.

15 km skiathlon feminino